Kostelů zasvěcených Kristu – Dobrému pastýři je více:

v Česku
 Kostel Krista Dobrého pastýře (Hněvošice)
 Kostel Dobrého pastýře (Podhradí)
 Kostel Krista Dobrého pastýře (Loučka)
 Kostel Krista Dobrého pastýře (Zdobnice)

 v zahraničí
 Kostel Dobrého pastýře (Paříž)

Externí odkazy